Сянься (жанр)
 Три ущелья (электростанция)